|}

Die Larmanjat war eine Einschienenbahn, die von dem französischen Ingenieur Jean Larmanjat (* 4. März 1826 in Huriel) entwickelt worden war.

Geschichte 
Es gab in Portugal drei Bahnlinien dieser Bauart, die unter anderem Lissabon mit Torres Vedras und Sintra verbanden. Die experimentelle Bahnstrecke von Arco do Cego nach Lumiar wurde am 31. Januar 1870 eingeweiht, die Bahnstrecke von Lissabon nach Sintra am 5. Juli 1873 und die Bahnstrecke von Lissabon nach Torres Vedras am 6. September 1873. Insgesamt hatte das Netz eine Länge von etwa 80 km. Nach einigen mit unterschiedlichen Problemen behafteten Betriebsjahren wurde die Larmanjat 1877 mit der Insolvenz der Betreibergesellschaft stillgelegt.

Siehe auch 
 Addis-Einschienenbahn
 Caillet-Einschienenbahn
 Ewing-Einschienenbahn
 Lartigue-Einschienenbahn
 Lo-Presti-Einschienenbahn
 Wiesenburg-Einschienenbahn

Weblinks

Einzelnachweise 

Einschienenbahn
Bahnstrecke in Portugal